Buchenrod ist der Ortsname von

 Buchenrod (Flieden), Ortsteil der Gemeinde Flieden, Landkreis Fulda, Hessen
 Buchenrod (Großheirath), Ortsteil der Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern